Сан Карлос, Гранха има више значења:

 Сан Карлос, Гранха (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Карлос, Гранха (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику